Agrigento (provincie), een provincie van de Italiaanse autonome regio Sicilië
Agrigento (stad), de hoofdstad van deze provincie